Sukiyaki (gerecht) - een Japans gerecht
Sukiyaki (lied) - een Japanse hit uit 1963 van Kyu Sakamoto